C-Prüfungen steht für:
 eine Prüfung für Kirchenmusiker, siehe Kirchenmusiker #Ausbildung
 eine Prüfung für Segelflieger, siehe Segelflug #Ausbildung